Die China Open 2014 − Squash Stars on the Bund fanden vom 4. bis 7. September 2014 in Shanghai, Volksrepublik China statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2014/15 und gehörte zur Wertungskategorie PSA International 70. Das Turnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2014/15 und gehörte zur Kategorie Gold 50.

Titelverteidiger waren Aaron Frankcomb bei den Herren, deren letzte Austragung 2010 stattfand, sowie Nicol David, die im Vorjahr den Titel gewann. Beide traten nicht erneut an. James Willstrop gewann die Herrenkonkurrenz mit einem Finalerfolg über Peter Barker mit 11:7, 11:7, 9:11, 10:12 und 11:5. Bei den Damen gewann im Endspiel Low Wee Wern gegen Camille Serme mit 11:8, 11:6, 8:11, 8:11 und 12:10. Für Willstrop war es der erste Titelgewinn bei dem Turnier, für Wee Wern nach 2011 und 2012 bereits der dritte.

Die Teilnehmerfelder bestanden aus jeweils 16 Spielern, davon waren je vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die jeweils acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Wang Junjie bei den Herren und Gu Jinyue bei den Damen einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 88.000 US-Dollar bei den Herren und 58.000 US-Dollar bei den Damen.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung bei squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

2014
PSA World Tour 2014/15
WSA World Tour 2014/15